Santa María de las Flores är en ort i Mexiko.   Den ligger i kommunen Tejupilco och delstaten Mexiko, i den södra delen av landet,  km sydväst om huvudstaden Mexico City. Santa María de las Flores ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Santa María de las Flores är kuperad åt sydost, men åt nordväst är den bergig. Terrängen runt Santa María de las Flores sluttar söderut. Den högsta punkten i närheten är Cerro Valiente,  meter över havet,  km nordväst om Santa María de las Flores. Runt Santa María de las Flores är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Tejupilco de Hidalgo,  km norr om Santa María de las Flores. I omgivningarna runt Santa María de las Flores växer huvudsakligen savannskog.

Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är april, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är september, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är augusti, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är mars, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Tejupilco